Gruszczyn (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Poznański, woiwodschap Groot-Polen
 Gruszczyn (powiat Kozienicki), een plaats in het Poolse district Kozienicki, woiwodschap Mazovië
 Gruszczyn (powiat Lipski), een plaats in het Poolse district Lipski, woiwodschap Mazovië
 Gruszczyn (Świętokrzyskie), een plaats in het Poolse district Włoszczowski, woiwodschap Świętokrzyskie